Cazaux ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Cazaux (Ariège) im Département Ariège

mit Namenszusatz:
 Cazaux-d'Anglès im Département Gers
 Cazaux-Debat im Département Hautes-Pyrénées
 Cazaux-Fréchet-Anéran-Camors im Département Hautes-Pyrénées
 Cazaux-Layrisse im Département Haute-Garonne
 Cazaux-Savès im Département Gers
 Cazaux-Villecomtal im Département Gers

sowie:
 Cazaux (Gironde), Ortsteil von La Teste-de-Buch im Département Gironde, hier liegt der Militärflugplatz Cazaux

Cazaux ist der Nachname folgender Personen:
 Arthur Cazaux (* 2002), französischer Tennisspieler
 Édouard Cazaux (1889–1974), französischer Keramiker und Bildhauer 
 Pierre Cazaux (* 1984), französischer Radrennfahrer